Convent de les Dominiques (la Llacuna), edifici de la Llacuna (Anoia) 
 Convent de les Germanes Dominiques o Col·legi Bosch, conjunt arquitectònic a la vila de Begues (Baix Llobregat) 
 Convent de les Germanes Dominiques (Vilabella),monument protegit com a bé cultural d'interès local del municipi de Vilabella (Alt Camp) 
 Convent de les Dominiques o Convent de Santa Caterina (Vic)
 Convent de les Dominiques o Sant Josep de Prada, convent a la vila de Prada, a la comarca del Conflent, de la Catalunya del Nord
 Convent de les Dominiques o Sagrada Família de les Dominiques, lloc de culte catòlic a Borriana